Aardrijkskunde
Mount Robson, berg in de Canadese Rocky Mountains

Personen met de achternaam Robson
Barry Robson, Schots voetballer
Bobby Robson, Engels voetballer en voetbaltrainer
Laura Robson, Brits tennisster
Mark Robson, Amerikaans filmregisseur
May Robson, Australisch actrice

Sport
Robson, Braziliaans voetballer